Далян
 старое название китайского города Кайфын
 другое название турецкого города Дальян

См. также 
 Далянь